Коммерс () — название нескольких населенных пунктов в США.

 Коммерс (Джорджия) — город в штате Джорджия
 Коммерс (Калифорния) — город в штате Калифорния
 Коммерс (Миссури) — город в штате Миссури
 Коммерс (Мичиган) — тауншип в штате Мичиган
 Коммерс (Оклахома) — город в штате Оклахома
 Коммерс (Техас) — город в штате Техас
  — невключённая территория в Теннесси.

См. также 
 Коммерс-Сити — город в штате Колорадо